Barič est un toponyme qui peut désigner :
Barič, un village de Serbie situé dans la municipalité de Golubac, district de Braničevo ;
Barič, une localité de Serbie située dans la municipalité d'Obrenovac et sur le territoire de la Ville de Belgrade.

Voir aussi 
 Jules Baric, illustrateur français.